Гедео́н, также Гидео́н — имя древнееврейского происхождения ( — Гидеон, Гидон) и образованная от него фамилия.

Этимология и варианты употребления 
В переводе с древнееврейского означает «могучий воин», «рубить». В русский язык и в некоторые европейские языки вошло в написании Гедеон (; ), в другие, в частности в английский и немецкий — Гидеон (). В венгерском языке, помимо полной формы Гедеон, употребляется в вариантах Геде, Гедё, Гида (), в польском используется сокращённый вариант Гедко. Версия о тождестве с именем Гвидон () не подтверждается исследователями.

Именины в православии — 26 сентября (9 октября), в католичестве — 28 марта, 1 сентября, 10 октября.

Личное имя
 Гедеон — библейский персонаж.
 Гедеон (ок. 1801—1884) — архимандрит Иосифова Волоколамского монастыря РПЦ.
 Гедеон (Антонский) — архимандрит Курского Знаменского монастыря.
 Гедеон (Балабан) (1530—1607) — епископ.
 Гедеон (Виноградов) (ум. 1839) — архимандрит Пожайского монастыря, ректор Олонецкой духовной семинарии.
 Гедеон (Вихров) (ум. 1875) — иеромонах Троице-Сергиевой лавры.
 Гедеон (Вишневский) (1797—1849) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Полтавский и Переяславский.
 Гедеон Вишневский (1678—1761) — епископ Русской православной церкви, епископ Смоленский и Дорогобужский.
 Гедеон (Губка) (род. 1962) — епископ Русской православной церкви, епископ Георгиевский и Прасковейский.
 Гедеон (Докукин) (1929—2003) — епископ и митрополит.
 Гедеон (Замыцкий) (ум. 1808) — архимандрит Русской православной церкви, архимандрит Троицкого Калязина монастыря.
 Гедеон (Ильин) (1751—1817) — епископ Русской православной церкви, епископ Вятский и Слободской.
 Гедеон (Криновский) (ок. 1726—1763) — епископ Русской православной церкви, епископ Псковский, Изборский и Нарвский.
 Гедеон (Мошатин) (ум. 1829) — архимандрит Русской православной церкви.
 Гедеон (Одорский) (ум. 1693) — архимандрит Русской православной церкви, ректор Киевской Академии.
 Гедеон (Покровский) (1844—1922) — епископ Русской православной церкви, богослов, миссионер, педагог.
 Гедеон (Сломинский) (ок. 1715—1772) — архимандрит Киевского Межигорского монастыря, ректор Московской духовной академии.
 Гедеон (Фомин) (ум. 1812) — архимандрит Богоявленского монастыря города Москвы, ректор Вифанской духовной семинарии.
 Гедеон (Четвертинский) — православный митрополит XVII века.
 Гидеон, Вильгельм (1898—1977) — гауптштурмфюрер СС, комендант концлагеря Гросс-Розен.
 Гидеон де Виллер — вымышленный персонаж, один из главных героев серии романов немецкой писательницы Керстин Гир.
 Гидеон Глифул — персонаж мультсериала «Гравити Фолз».

Фамилия
 Гедеон, Мануил (1851—1943) — греческий учёный, историк культуры, историк церкви, филолог.
 Гедеон, Роксана Михайловна (род. 1973) — украинская писательница.
 Гедеон, Саша (род. 1970) — чешский режиссёр и сценарист.
 Гидеон, Самсон (1699—1762) — английский финансист.

Прочее
 Gideons International — евангелическая организация.
 «Гидеон» — военная операция «Хаганы» в ходе Арабо-израильской войны 1947—1949 годов.
 «Гидеон» — американский фильм 1999 года.
 Гидеон — искусственный разум из фантастического сериала «Легенды завтрашнего дня».

См. также 
 Гедеонов